Holland kan henvise til flere artikler:
 Nederlandene – et land i Vesteuropa, som i daglig tale kaldes Holland
 Holland (provins) – en provins i Holland, som i 1840 blev opdelt i:
 Nordholland og
 Sydholland
 Kongeriget Holland – en stat, som eksisterede 1806-10